I Midland Bouncers sono una squadra svizzera di football americano di Zugo, fondata nel 2008. Partecipano al campionato nazionale di flag football.

Dettaglio stagioni

Tackle football

Tornei nazionali

Campionato

Lega B

Fonte: Sito storico SAFV

Lega C

Fonte: Sito storico SAFV

Campionati giovanili

Under-19 B

Fonte: Sito storico SAFV

Flag football

Tornei nazionali

Campionato Ultimate

Fonte: Sito storico SAFV

Palmarès
 1 Lega C (2015)

Voci correlate 
Football americano
Campionato svizzero di football americano

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale della SAFV Campionato di football americano svizzero

Squadre svizzere di football americano
Midland